Initiator steht für:

 eine Person, die eine Initiative ergreift – in der Schweiz: Initiant
 Initiator (Chemie), eine Chemikalie oder chemische Verbindung, die eine chemische Reaktion in Gang setzt
 Näherungsschalter, einen berührungslos arbeitenden Schalter in der Automatisierungstechnik
 Schwellenwertschalter, einen Schaltkreis, der seinen Schaltzustand bei langsamer Änderung der Eingangsspannung schlagartig ändert
 einen Emittenten, der geschlossene Fonds auflegt, siehe Geschlossener Fonds
 eine Person, die eine andere Person in eine (meist religiöse) Tradition einweiht, siehe Initiation

Siehe auch:

 Initiation